Příjmení Horne nese více různých osobností:

 Harriet Van Horne (1920–1998) – americká sloupkařka a filmová kritička
 Jonathan Horne (* 1989) – německý karatista
 Lena Horne (1917–2010) – americká zpěvačka a herečka
 Robert Stevenson Horne (1871–1940) – britský politik, právník a podnikatel